Тарлык:

 Тарлык — село Энгельсского района Саратовской области
 Тарлык — деревня Любинского района Омской области
 Тарлык — левый приток Волги, протекает в Энгельсском и Ровенском районах Саратовской области